Kung Fu Panda: Legenda o niezwykłości (ang. Kung Fu Panda: Legends of Awesomeness, 2011–2016) – amerykański serial animowany bazujący na filmach Kung Fu Panda i Kung Fu Panda 2 produkowany przez studio DreamWorks. Miał mieć premierę w 2010 roku, ale z powodu problemów z obsadą premiera przeciągała się na kolejny rok. Światowa premiera serialu w końcu się odbyła 7 listopada 2011 na amerykańskim kanale Nickelodeon. Niedługo potem 2 odcinki pilotażowe pojawiły się w polskiej wersji Nickelodeonu 26 listopada 2011. Regularna emisja serialu rozpoczęła się 20 lutego 2012 roku na kanałach Nickelodeon Polska iNickelodeon HD. Od 29 października 2012 roku serial był nadawany na kanale Comedy Central Polska. Od 23 lutego 2013 roku serial był emitowany na kanale TVP1. Od 17 czerwca 2014 roku serial był emitowany w TV Puls. Od 20 czerwca 2016 roku był emitowany na kanale Paramount Channel.

Fabuła 
Fabuła serialu opiera się na dalszych przygodach pandy o imieniu Po, która trenuje kung-fu u boku mistrza Shifu i Potężnej Piątki.

Obsada 
 Mick Wingert jako Po
 Angelina Jolie jako Tygrysica
 James Sie jako Małpa
 Max Koch jako Modliszka
 Lucy Liu jako Żmija
 Kate Higgins jako Żuraw
 Fred Tatasciore jako Shifu
 James Hong jako Ping
 John DiMaggio jako Fung
 Wallace Shawn jako Taotie
 Simon Helberg jako Bian Zao
 Stephen Root jako Junjie
 Wayne Knight jako Jong
 Lauren Tom jako Bai Li
 Diedrich Bader jako Hundun
 Kevin Michael Richardson jako Temutai
 John Kassir jako Sai So
 Toby Huss jako pan Yeung
 Maria Bamford jako Chen
 Jim Ward jako Kwan
 Amy Hill jako Mrs. Gow
 Peter Hastings jako Apple Cart Duck
 Lynn Milgrim jako Scorpion
 Tim Dadabo jako Shengqi
 Les MacWilliams jako Tai Lung

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Filmy z serii Kung Fu Panda
Seriale telewizyjne emitowane od 2011
Seriale telewizyjne zakończone w 2016
Programy telewizji Nickelodeon
Seriale telewizyjne zrealizowane na podstawie filmów